Damernas 400 meter frisim vid olympiska sommarspelen 2012 ägde rum den 28-29 juli i London Aquatics Centre.

Medaljörer

Resultat

Heat

Final

Referenser 

Simning vid olympiska sommarspelen 2012